Филипп Сандлер (; 10 февраля 1997 года, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба НЕК.

Клубная карьера 
Сандлер является воспитанником академии «Аякса». Летом 2016 года он подписал контракт с нидерландским клубом ПЕК Зволле. 13 августа 2016 года дебютировал в Эредивизи в поединке против роттердамской «Спарты», выйдя на замену на 67-ой минуте вместо Райана Томаса.

В январе 2018 года было объявлено, что Сандлер летом присоединится к английскому клубу «Манчестер Сити» за сумму от 2.5 до 3 миллионов €. Трансфер состоялся 31 июля. Сандлер выбрал футболку под номером 34 в честь бывшего одноклубника по «Аяксу» Абдельхака Нури, который завершил карьеру из-за потери сознание и получения повреждение мозга во время товарищеского матча.

В «Сити» Сандлер дебютировал 6 января 2019 года, выйдя на замену, в матче Кубка Англии против «Ротерем Юнайтеда» (7:0).

Сезон 2019/20 провёл в аренде в бельгийском «Андерлехте», которым руководил бывший игрок «Манчестер Сити», Венсан Компани.

В сезоне 2020/21 Сандлер перенес операцию на лодыжке, из-за которой он почти на весь сезон не входил в состав первой команды «Сити». Но он смог сыграть в некоторых из последних игр Академии в сезоне.

31 августа 2021 года на правах аренды перешёл во французский клуб «Труа».

1 февраля 2022 года перешёл в роттердамский «Фейеноорд», подписав с клубом контракт до конца сезона.

11 августа 2022 года подписал трёхлетний контракт с НЕК.

Международная карьера 
Сандлер выступал за молодёжную сборную Нидерландов (до 20 лет). Он имеет право играть за Нидерланды, ЮАР и США, поскольку родился в Амстердаме от отца из Южной Африки и матери из Америки.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Фейеноорд»